Jamaica International Invitational — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проводятся на стадионе Independence Park в Кингстоне, Ямайка. 

Являются одним из этапов IAAF World Challenge.

Рекорды соревнований

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований 2014 года

IAAF World Challenge